Ozols ist der Familienname folgender Personen:

 Dainis Ozols (* 1966), lettischer Radsportler
 Karlis Ozols (1912–2001), lettischer Schachspieler